gmina Wierzchowo – gmina wiejska w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim
również:
 gmina Wierzchowo (Człuchowskie) – dawna gmina w województwie koszalińskim, obecnie część gminy Człuchów 
 gmina Wierzchowo (Szczecineckie) – dawna gmina w województwie koszalińskim, obecnie część gminy Szczecinek